Hogsta kan syfta till:

 Hogsta gård – en av de historiska Lovögårdarna på Lovön i Ekerö kommun
 Hogsta (naturreservat) – naturreservat i Kungsörs kommun

Se även 
 Hogstad (olika betydelser)